

Населені пункти та їхні частини
 Скшишув — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Скшишув — село в гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Скшишув — село в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Скшишув — село в гміні Ґодув Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Скшишув — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Скшишув — частина села Моґіляни в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки